L'expression « quatre-bras » fait référence au croisement de deux chaussées ou chemins et aux quatre segments qui forment cette intersection.
Dans des langues étrangères, l'expression fait souvent référence au carrefour de Baisy-Thy (Belgique) où une bataille eut lieu en .

De nombreux carrefours sont ainsi désignés.
Il existe en Belgique nombre de rues, d'auberges ou commerce dits « des Quatre-Bras », selon leur proximité avec un carrefour.

 Quatre Bras de Tervueren en Belgique
 Quatre Bras de Baisy-Thy en Belgique, où la bataille des Quatre-Bras eut lieu en 1815.
 Quatrebras (Groningue), village au nord de Uithuizen (Pays-Bas).
 Quatrebras (Frise), village de Tietjerksteradeel (Pays-Bas).
 Quatre Bras (Gueldre), lieu-dit forestier entre Eefde et Gorssel (Pays-Bas).
 Rue des Quatre Bras, rue de Bruxelles.
 Quatre Bras de Lignères (Marche-en-Famenne), Belgique.
 Quatre Bras de Rendeux, Belgique.
 Quatre Bras de Gilly en Belgique
 Hippodrome des Quatre-Bras à Sterrebeek (Belgique).